

Музыка 
 Invincible — десятый и последний прижизненный студийный альбом Майкла Джексона.
 Invincible (песня Muse) — сингл британской альтернативной рок-группы Muse с их четвёртого студийного альбома «Black Holes and Revelations».
 Invincible (альбом Skillet) — третий альбом христианской рок-группы Skillet.
 Invincible (альбом Deuce) — второй студийный альбом американского рок-исполнителя  Deuce.

Корабли 
 Линейные крейсера типа «Инвинсибл»
 Авианосцы типа «Инвинсибл» () — серия британских авианосцев 1970-х годов.
 HMS Invincible — список кораблей Британского Королевского флота, имеющих такое название.

Комиксы 
 Invincible — серия комиксов, издаваемая Image Comics.